Ушкын — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ушкын — аул в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Ушкын — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Ушкынский сельский округ
 Ушкын-Искра (спортивный клуб)
 Ушкын-Искра (волейбольный клуб)